Dans les langues turques et mongoles, le nom de Bayan signifie riche, il est souvent présent à ce titre dans les noms et toponymes. D'autres homonymes n'y sont pas apparentés.

Toponymie 

 Le xian de Bayan () est une subdivision administrative de la province du Heilongjiang en Chine ;
 Bayan est un district d'Indonésie formant la partie occidentale de l'île de Lombok ;
 Bayankhongor est une des 21 provinces (aïmag) de Mongolie ;
 Elle comporte plusieurs sum (districts), dont le nom composé comporte le terme Bayan, voir Bayankhongor ;
 Bayan-Ölgii est une province (aïmag) semi-autonome kazakh de Mongolie ;
 Bayan Lepas, ville de Malaisie ; 
 Plusieurs sum (districts), dont le nom composé comporte le terme Bayan, sont situés dans l'aïmag de Töv ;
 Bayan (s) : Un village du district de Dashkesansky en Azerbaïdjan ;
 Le nom en mongol de la rivière Bayan, Bayangol a donné lieu à plusieurs toponymes en Chine et Mongolie (voir Bayangol) ;
 Le nom en mongol du lac Bayan, Bayannuur a donné lieu à au moins deux toponymes, la ville-préfecture de Bayannuur en Mongolie-Intérieure et le sum de Bayannuur, dans la province de Bayan-Ölgii, en Mongolie ;
 Bayan-Ulegey : Ville située dans l'ouest de la Mongolie ;
 Bayan-Dugai () : Un mont de Touva.

Marine impériale de Russie 

  (en ), croiseur de la Marine impériale de Russie, il servit dans la  du Pacifique, il prit part à la guerre russo-japonaise de 1904-1905, il fut coulé lors de la prise de Port-Arthur en . Renfloué par les Japonais il navigua sous le pavillon de la Marine impériale du Japon sous le nom de Aso ;
 , croiseur de la Marine impériale de Russie, mis en service en 1911, il participa à la Première Guerre mondiale, il fut démantelé en Allemagne en 1922.

Musique 

 Bayan (instrument) : Accordéon chromatique russe ou biélorusse, il doit son nom au vieux chanteur et narrateur russe ou slave Boyan ou Bayan.

 Boïane, Boyan ou Bayan : Légendaire vieux chanteur et narrateur russe ou slave, il se produisit devant plusieurs princes du .

Noms 
 Bayan  : Kagan des Avars (562-602);
  : Kagan des Avars (602-617);
 Bayan ou Batbayan : dernier des Khan de Grande Bulgarie (665-668);
  : général mongol vainqueur des Song (1236-1295);
  : général des Merkit (mort en 1340).
 Batyr Bayan : L'un des héros de guerre du peuple Kazakh contre le Khanat Jungar;
 Nur Galimovitch Bayan : Poète Tatar (1905-1945).

Littérature et presse 
Bayān est un mot arabe « exposé ; explication » désigne plusieurs œuvres :
 Al-Bayān d'Ibn Idhari (fin du ) dont le titre complet est Kitāb al-bayān al-mughrib fī ākhbār mulūk al-andalus wa'l-maghrib soit en français « le livre surprenant de l'histoire du Maghreb et histoire des royaumes andalous et du Maroc. »
 Le Bayān persan et le Bayān arabe, deux écrits du Bāb (1819-1850)
 Al Bayan, quotidien en langue arabe publié à Dubaï dans les Émirats arabes unis
 Al Bayan, logiciel encyclopédique, recueil de hadiths authentiques d'al-Bukhari et de Mouslim
 Bayan Yanı, mensuel turc.

Sources

Notes et références